

Geografia 
Medrano – Comune spagnolo situato nella comunità autonoma di La Rioja;
Distretto di Juan Espinoza Medrano – Distretto del Perù nella provincia di Antabamba (regione di Apurímac).

Persone 
José Luis Medrano – ex calciatore centrocampista boliviano;
Herman Medrano – rapper italiano;
Carlos Medrano – ex calciatore argentino, nel ruolo di portiere;
Giovanni Antonio Medrano – architetto, ingegnere e militare italiano.

Trasporti 
Medrano – stazione della metropolitana di Buenos Aires.